Il doppio del torneo di tennis US Indoors 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Lori McNeil che hanno battuto in finale Betsy Nagelsen e Elizabeth Smylie 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Helena Suková (quarti di finale)

 Betsy Nagelsen /  Elizabeth Smylie (finale)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoors 1987